Жируса́нс (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Тарн. Входит в состав кантона Лавор. Округ коммуны — Кастр.

Код INSEE коммуны — 81104.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 570 км к югу от Парижа, в 32 км северо-восточнее Тулузы, в 35 км к юго-западу от Альби.

По территории коммуны протекает река Агу и её приток — река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и дождливая, лето жаркое с частыми грозами. Ветры довольно редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1365 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 806 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 634 были экономически активными, 172 — неактивными (показатель активности — 78,7 %, в 1999 году было 70,9 %). Из 634 активных работали 601 человек (332 мужчины и 269 женщин), безработных было 33 (15 мужчин и 18 женщин). Среди 172 неактивных 55 человек были учениками или студентами, 58 — пенсионерами, 59 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Сен-Сальви (XV век). Исторический памятник с 1970 года.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Тарн